Pselaphochernes är ett släkte av spindeldjur. Pselaphochernes ingår i familjen blindklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Blindklokrypare
Pselaphochernes